Pölitz (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Police (Duits: Pölitz), een stad in het Poolse woiwodschap West-Pommeren